Casino Rama Curling Skins Game 2012 – curlingowy turniej rozgrywany według metody Skins Game odbył się w dniach 7–8 stycznia 2012 w Casino Rama w Rama, Ontario.

Do turnieju zaproszono 4 drużyny. W tej edycji wystąpiły zespoły Glenna Howarda, Kevina Koe, Kevina Martina i Jeffa Stoughtona.

Łączna pula nagród wyniosła 75 000 CAD. Z łączną wygraną 43,9 tysięcy dolarów w turnieju zwyciężyła drużyna Kevina Koe.

Drużyny

Wyniki

Finał 
8 stycznia 2012; 13:00

Półfinały

Draw to the button 
Przed rozpoczęciem półfinałów rozegrano draw to the button, którego zwycięzca wygrał 1 000 CAD.
 Kevin Martin - 46,1 cm
 Kevin Koe - 162,4 cm
 Jeff Stoughton  - 220,7 cm
 Glenn Howard - 260,7 cm

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 TSN Curling Skins Game 2011

Przypisy 

2012 w curlingu
Curling w Kanadzie